Дэйнс () — английская фамилия. Известные носители:
 Дэйнс, Клэр (род. 1979) — американская актриса.
 Дэйнс, Стив (род. 1962) — американский политик.
 Гомес-Дейнс, Сочи (род. 2006) — американская актриса.